Bayrischer Platz bezeichnet:

 Bayrischer Platz, Dresden, frühere Bezeichnung (1946–1962) des Friedrich-List-Platzes
 Bayrischer Platz (Leipzig), am Bayerischen Bahnhof in Leipzig

Siehe auch:

 Bayerischer Platz, Berlin-Schöneberg
 Bayrisches Platzl, Flurname in der Elisabeth-Vorstadt von Salzburg